Dieser Artikel behandelt die französische Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1966.

Qualifikation

Französisches Aufgebot

Spiele der französischen Mannschaft 
Frankreich spielte in Gruppe 1 mit dem späteren Weltmeister England, Uruguay und Mexiko. Nach einem schwachen Auftakt gegen Mexiko folgten Niederlagen gegen Uruguay und England, wodurch die französische Elf bei ihrer ersten Endrunde nach ihrem dritten Platz bei der WM 1958 bereits am Ende der Vorrunde die Heimreise antreten musste.

Frankreich spielte in der Gruppe A.

Spielberichte

Gegen Mexiko am 13. Juli im Wembley-Stadion von London vor 69.000 Zuschauern; SR: Ashkenasi (Israel):
Tore: 0:1 Borja (48.), 1:1 Hausser (61.)

Gegen Uruguay am 15. Juli im White-City-Stadion von London vor 45.000 Zuschauern; SR: Galba (Tschechoslowakei):
Tore: 1:0 De Bourgoing (16., FE), 1:1 Rocha (27.), 1:2 Cortés (32.)

Gegen England am 20. Juli im Wembley-Stadion von London vor 98.270 Zuschauern; SR: Yamasaki (Peru):
Tore: 0:1 Hunt (38.) – 0:2 Hunt (75.)

Literatur 
 Denis Chaumier: Les Bleus. Tous les joueurs de l'équipe de France de 1904 à nos jours. Larousse, o. O. 2004 ISBN 2-03-505420-6
 Olaf Edig/Daniel Meuren/Nicole Selmer: Fußballweltmeisterschaft 1966 England. AGON, Kassel 2006 ISBN 3-89784-208-4
 Gérard Ejnès/L'Équipe: La belle histoire. L'équipe de France de football. L'Équipe, Issy-les-Moulineaux 2004 ISBN 2-951-96053-0
 SZ WM-Bibliothek: England 1966. München 2005 ISBN 3-86615-155-1

1966
Frankreich